PMI:
 Индекс деловой активности — 
 Институт по Управлению Проектами — 
 Инфраструктура управления привилегиями (подтип PKI) — 
 Петербургская Музыкальная Индустрия — 
 Philip Morris International — одна из крупнейших табачных компаний в мире.
 PMI — международный код аэропорта Пальмы-де-Майорки.
 PMI — крупнейший медиа-холдинг в Санкт-Петербурге.